Ptice, jedan od četiri razreda koji čine klasu kopnenih kralježnjaka
 Ptice (film), horror film Alfreda Hitchcocka iz 1963. godine